Бенин принимал участие в 12 летних Олимпийских играх. Дебютировал на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене под названием Дагомея. С тех пор участвовал во всех летних Играх, кроме бойкотированных им Игр в Монреале. Спортсмены Бенина принимали участие в состязаниях по боксу, велоспорту, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, лёгкой атлетике, плаванию, теннису, тхэквондо и фехтованию. Самая крупная делегация представляла страну на Олимпийских играх 1980 года (16 человек). В зимних Олимпийских играх Бенин не участвовал. Спортсмены Бенина никогда не завоёвывали олимпийских медалей.

Олимпийский комитет Бенина был основан и официально зарегистрирован в МОК в 1962 году.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

См.также
 Список знаменосцев Бенина на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика  на sports-reference.com 
 Бенин  на сайте Международного олимпийского комитета